Nositeli tohoto jména byli:
 Karel z Durazza (1323–1348), syn Jana z Durazza
 Karel z Durazza (1345–1386), syn Ludvíka z Durazza, král neapolský a uherský